Fredrik Bjerkeengen (ur. 11 listopada 1988 w Kolbu) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Kolbukameraten IL. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2007). Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2012/2013.

Przebieg kariery 
W Pucharze Kontynentalnym debiutował w marcu 2006, a pierwsze punkty zdobył w jego letniej edycji we wrześniu 2008 w Lillehammer. W sierpniu 2009 w tej samej miejscowości zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Roarem Ljøkelsøyem.

W Pucharze Świata zadebiutował 24 listopada 2012 w Lillehammer, zajmując 47. miejsce. 26 stycznia 2013 po raz pierwszy w karierze zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Stało się to na skoczni w Titisee-Neustadt. 3 lutego 2013 w Harrachovie zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 24. miejsce. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2012/2013, do zwycięzcy – Anže Semeniča – tracąc 11 punktów.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę sportową.

Jest rekordzistą skoczni Snowflake w Westby, gdzie 10 lutego 2008 oddał skok na odległość 130 metrów, o 4,5 metra bijąc rekord Słoweńca Primoža Rogliča z 2007.

Swój rekord życiowy ustanowił jako przedskoczek na mistrzostwach świata w lotach w 2012 roku na skoczni Vikersundbakken w Vikersund. Wynosi on 223 metry.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Rekordy skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988